Pletsch ist der Familienname folgender Personen:

 Holger J. Pletsch (* 1982), deutscher Physiker
 Marcelo Pletsch (* 1976), brasilianischer Fußballspieler
Michael W. Pletsch (* 1944), deutscher Jurist
 Oscar Pletsch (1830–1888), deutscher Maler und Illustrator

Siehe auch:
 Bletsch